Muelas del Pan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muelas del Pan (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Muelas del Pan (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar